Gati – wioska w Nepalu
 Gati – jedna z dziewięciu córek Kardamy muniego i jego żony Dewahuti